Exum ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Exum (Alabama)
 Exum (North Carolina)
 Exum (Texas)

Exum ist der Familienname folgender Personen:
 Dante Exum (* 1995), australischer Basketballspieler